Гедео, также дераса или дараса, — кушитский язык , на котором говорят на юге Эфиопии.

Язык распространён в зонах  и  на юге Эфиопии. К юго-западу от Дилла и к востоку от озера Абая.

Базовый порядок слов — SOV. Различаются лицо, число и род, а также четыре залога: активный, причинительный, средний и страдательный.

В 1986 году на гедео был переведён Новый Завет.

Письменность на эфиопской графической основе:

Примечания 

Кушитские языки